

Крещенка — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область

Крещенка — присілок, Ачинський район, Красноярський край
 Крещенка — присілок, Бураєвський район, Башкортостан